Hassemer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Hassemer (1840–1909), deutsch-italienischer Bankier
 Kristiane Weber-Hassemer (* 1939), deutsche Juristin, Richterin am Oberlandesgericht Frankfurt am Main
 Michael Hassemer (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Richter
 Raimund Hassemer (* 1948), deutscher Strafrechtswissenschaftler
 Volker Hassemer (* 1944), deutscher Politiker (CDU), Senator von Berlin
 Winfried Hassemer (1940–2014), deutscher Strafrechtswissenschaftler, ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts